Okręty US Navy o nazwie USS  "Thompson":
 Pierwszy "Thompson" (DD-305), nazwany od Richarda Wiggintona Thompsona, służył w latach 1920 -1930.
Drugi "Thompson" (DD-627), nazwany od Roberta Means`a Thompsona, służył w latach 1943 - 1954.
Thompson